Diese Liste der Autobahntunnel in Berlin verzeichnet alle Autobahntunnel im Stadtgebiet von Berlin.

Einzelnachweise 

Berlin
!